Ibraimow oder Ybrajymow ist der Familienname folgender Personen:

 Albek Ibraimow (* 1967), kirgisischer Politiker, Bürgermeister von Bischkek
 Dschumabek Ibraimow (1944–1999), kirgisischer Politiker 
 Jermachan Ybrajymow (* 1972), kasachischer Boxer
 Said Ibraimow (* 1970), bulgarischer Fußballspieler und -trainer